Дубляни — місто районного значення, Львівська область, Жовківський район
 Дубляни — селище, Львівська область, Самбірський район
 Дубляни — село, Рівненська область, Дубенський район